Панинский  райо́н — административно-территориальная единица в Автономной области немцев Повольжья, существовавшая в 1921-1922 годах.
Административный центр —  село Шенхен (Панинское), с 15 февраля 1922 г. Унтервальден.

Население Панинского райо́на в 1922 г.
(по данным Облстатуправления на 1 января):

В  1922 г. Панинский район был объединен с Марксштадским районом и преобразован в Марксштадский кантон.

Примечания 

Места поселения российских немцев
Упразднённые районы России
Немцы Поволжья